Anežka Brunšvická či také Falcká ( Agnes von Braunschweig, 1201 – 1267) byla bavorská vévodkyně a rýnská falckraběnka z dynastie Welfů.

Život 
Narodila se jako dcera Jindřicha, rýnského falckraběte a jeho první manželky Anežky, dcery Konráda Štaufského. Již v útlém dětství byl zasnoubena s Otou, jediným synem a dědicem bavorského vévody. Svatba se konala roku 1222 ve Wormsu. 

Roku 1231 byl Ludvík Bavorský zavražděn a Ota zdědil otcovy statky. Po ukončení sporu s císařem Fridrichem II., se Ota v roce 1241 přidal na stranu Štaufů. Dceru Alžbětu provdal za císařova syna Konráda IV. Za to byl Ota papežem exkomunikován a roku 1253 zemřel. Anežka svého muže přežila o řadu let a byla pohřbena po jeho boku v benediktinském klášteře Scheyern.

Vývod z předků

Odkazy

Poznámky

Reference

Externí odkazy 
 

Welfové
Bavorské vévodkyně
Rýnské falckraběnky
Pohřbení v klášteře Scheyern
Narození v roce 1201
Úmrtí v roce 1267
Ženy